Kujawski ist der Familienname folgender Personen:

 Olgierd Expeditus Johann Graf Kujawski (1940–2008), deutscher Journalist und Autor
 Romuald Kujawski (* 1947), katholischer Bischof